La edición 46.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 14 de junio y el 26 de junio de 1947 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 85 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 38 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  el húngaro  Jozsef Asboth  logrando el único título que lograría en un Gran Slam  al imponerse en la final al sudafricano Eric Sturgess.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Patricia Canning Todd que lograba el único título  que obtendría en París  al imponerse a su compatriota  Doris Hart.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1947